Mailfert est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 André Mailfert (1884–1943), ébéniste, industriel et faussaire français ;
Anne-Cécile Mailfert, (1984-), écrivaine et défenseuse des droits des femmes ;
 Georges Mailfert (1875–1939), aviateur français de la Première Guerre mondiale ;
 Maurice Mailfert (1921–1954), aviateur français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Yvonne Labande-Mailfert (1906–1997), historienne française.

Notes et références 

Patronyme lorrain